Recta puede hacer referencia a:

 Una línea recta, que es la distancia más corta que une dos puntos.
 La recta numérica o recta real, es la representación gráfica lineal de los números.
 Al Distrito de Recta en la provincia de Bongará, departamento de Amazonas, Perú.